Oosterbroek steht für:

 Oosterbroek (Muntendam), einen Ortsteil der Gemeinde Muntendam, Provinz Groningen, Niederlande 

Oosterbroek ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Oosterbroek (1963–1994), südafrikanischer Fotograf